Бадыров — русская фамилия; женская форма Бадырова.

Известные носители 
 Бадыров, Капан Уралович (1904—2000) — казахский актёр театра и кино.
 Бадыров, Павел Олегович (род. 1964) — российский пауэрлифтер и актёр.